Каммерфорст:

 Каммерфорст — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Каммерфорст — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.